Labeoninae — підродина коропоподібних риб родини Коропові (Cyprinidae). Мешкають у прісних водоймах у Південно-Східній Азії і Південному Китаї.

Класифікація 
Триба Labeonini
 Barbichthys Bleeker, 1860
 Cirrhinus Oken (ex. Cuvier), 1817
 Henicorhynchus Smith, 1945
 Labeo
 Labiobarbus van Hasselt, 1823 (including Dangila?)
 Nukta Hora, 1942
 Osteochilus Günther, 1868
 Schismatorhynchos Bleeker, 1855
 Sinilabeo Rendahl, 1932
Триба Banganini
 Bangana Hamilton, 1822 
 Lobocheilos
 Qianlabeo Zhang & Chen, 2004

Триба Garrini
 Balantiocheilos
 Crossocheilus van Hasselt, 1823
 Discocheilus Zhang, 1997
 Discogobio Lin, 1931 
 Epalzeorhynchos
 Garra
 Hongshuia Zhang, Xin & Lan, 2008
 Horalabiosa Silas, 1954
 Iranocypris
 Longanalus Li, 2006
 Mekongina Fowler, 1937
 Parasinilabeo Wu, 1939
 Paracrossocheilus Popta, 1904
 Pseudocrossocheilus Zhang & Chen, 1997
 Pseudogyrinocheilus Fang, 1933
 Ptychidio Myers, 1930
 Rectoris Lin, 1933 (tentatively placed here)
 Semilabeo Peters, 1880 (tentatively placed here)
 Sinocrossocheilus Wu, 1977
 Typhlogarra

Посилання 
 de Graaf, Martin; Megens, Hendrik-Jan; Samallo, Johannis & Sibbing, Ferdinand A. (2007): Evolutionary origin of Lake Tana's (Ethiopia) small Barbus species: indications of rapid ecological divergence and speciation. Anim. Biol. 57(1): 39-48.  (HTML abstract)
 He, Shunping; Mayden, Richard L.;Wang, Xuzheng; Wang, Wei; Tang, Kevin L.; Chen, Wei-Jen & Chen, Yiyu (2008): Molecular phylogenetics of the family Cyprinidae (Actinopterygii: Cypriniformes) as evidenced by sequence variation in the first intron of S7 ribosomal protein-coding gene: Further evidence from a nuclear gene of the systematic chaos in the family. Mol. Phylogenet. Evol. 46(3): 818–829.  PDF fulltext
 Stiassny, Melanie L.J. & Getahun, Abebe (2007): An overview of labeonin relationships and the phylogenetic placement of the Afro-Asian genus Garra Hamilton, 1922 (Teleostei: Cyprinidae), with the description of five new species of Garra from Ethiopia, and a key to all African species. Zool. J. Linn. Soc. 150(1): 41-83.  PDF fulltext

Коропові
Підродини риб